Геннадий Викторович Ремезов (19 марта 1965, Воронеж) — советский и российский футболист, нападающий.

Карьера игрока 
Начал заниматься футболом в 6 лет в воронежской спортивной школе «Динамо».

В 1982 году по приглашению Владимира Проскурина попал в воронежскую «Стрелу». В 1983 перешёл в дубль «Факела». В 1985 году дебютировал за основной состав в Высшей лиге СССР, сыграл 5 матчей. В 1987 году по приглашению Юрия Коровина перешёл вместе с Олегом Бутузовым, Андреем Дувановым и Игорем Елфимовым в «Экибастузец». Отыграв в нём один сезон, попал в алма-атинский Кайрат из Высшей лиги. С 1989 года выступал во Второй лиге за «Химик» из Семилук, воронежский «Буран», тамбовский «Спартак».

В 1992 по приглашению Проскурина попал в «Иргиз» из Балаково. За сезон забил 22  гола и стал лучшим бомбардиром команды. На одной из игр приглянулся Виктору Антиховичу, тренировавшему самарские «Крылья Советов» из Высшей лиги. В 1993 Ремезов стал лучшим бомбардиром «Крыльев», забив 11 мячей. Летом 1994 года в середине сезона перешёл в клуб «Ирони» Ришон-ле-Цион, выступавший в Высшей лиге Израиля. Тренер Аврам Грант почти не выпускал Ремезова на поле, он выкупил свой трансферный лист, вернулся в Самару и с августа играл за «Крылья Советов». По статистическим данным некоторых источников сыграл 11 матчей за «Бейтар», однако сам Ремезов утверждал, что получал приглашение, некоторое время тренировался, но в официальных матчах за «Бейтар» не играл. В 1996 году Геннадия позвали в «Факел», он согласился на переход, о котором потом жалел, так как за весь сезон вышел на поле всего в двух матчах. В 1997 получил заманчивое финансовое предложение от клуба Третьей лиги «Рассвет» из села Троицкое. Команда, заняв второе место, получила право на повышение в классе, но снялась с первенства из-за организационных проблем. В 1998 году играл в «Уралмаше», который ставил себе задачу выйти в Первую лигу. Команда не справилась с поставленной целью. В 1999 Ремезов получил предложение от липецкого «Металлурга», находящегося недалеко от родного ему Воронежа. Ушел оттуда после смены тренера.

В 2001 году играл в «Газовике» из Острогожска Воронежской области.

Закончил с профессиональным футболом в 37 лет, в клубе «Локомотив» (Лиски).

Достижения 
 Кубок Федерации футбола СССР — 1988

Семья 
Сын Никита — хоккеист.

Ссылки 
 Геннадий Ремезов: Попасть в «Факел» было счастьем
 Геннадий Ремезов: Не хочу играть плохо
 
 remezov.630.htm Профиль на сайте bombarder.narod.ru

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Стрела» Воронеж
Игроки ФК «Факел» Воронеж
Игроки ФК «Экибастузец»
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Химик» Семилуки
Игроки ФК «Буран»
Игроки ФК «Спартак» Тамбов
Игроки ФК «Иргиз»
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Рассвет» Троицкое
Игроки ФК «Урал»
Игроки ФК «Металлург» Липецк
Игроки ФК «Локомотив» Лиски